Das Virolai de Montserrat ist ein Loblied auf die Muttergottes von Montserrat. Es wurde von Jacint Verdaguer getextet und anlässlich der Tausendjahrfeier des Klosters am 20. Februar 1880 in Barcelona veröffentlicht. Gleichzeitig wurde ein Wettbewerb für die beste Melodie zu diesem Text ausgeschrieben. Nach der Bewertung von rund 60 eingegangenen Kompositionen erhielt Josep Rodoreda am 25. April des gleichen Jahres den ersten Preis, eine goldene „Flabiol“. Das Lied ist auch in Anlehnung an den Liedanfang unter dem Titel Rosa d’Abril bekannt. Dieser Liedanfang hebt auf den 27. April, den Fest- und Namenstag der „Mare de Déu de Montserrat“, der Muttergottes von Montserrat, ab.

Das Virolai wird jeden Tag um 13 Uhr von der Escolania de Montserrat zu Ehren der liebevoll La Moreneta (Die kleine Braune) genannten Schwarzen Madonna von Montserrat gesungen. Es ist zu einer äußerst populären Hymne in ganz Katalonien und den katalanischen Ländern geworden, und insbesondere in den Zeiten der politischen Repressionen unter Franco neben El Cant dels Aucells häufig für die verbotene Hymne Els Segadors als katalanische Nationalhymne bei religiösen, kulturellen und sportlichen Großveranstaltungen verwendet worden.

Text

Weblinks 

 Das Virolai auf der Homepage der Escolania de Montserrat (engl.)
 Geschichte und Partitur des Virolai (katalanisch)"
 Die Escolania de Montserrat singt das Virolai in der Kirche von Sant Pere in Monistrol (Youtube)

Kultur (Katalonien)
Geistliches Chorwerk
Marienlied
Chorwerk aus dem 19. Jahrhundert
Religion 1880
Kloster Montserrat
Musik 1880